Idol, kultikus jelentőségű tárgy, elsősorban a vallásokat megelőző őskorból
 Idol, filozófiai fogalom
 Idol, a brit televízió zenei versenye
 Japán idol
 K-pop-idol